Атанас Николов Хаджиниколов, наречен Хаджията, е български революционер, член на Вътрешната македонска революционна организация (обединена).

Биография 
Атанас Хаджиниколов е роден на 10 октомври 1891 година в Кукуш, Османската империя, днес Килкис, в Гърция. Завършва химия в Швейцария. Работи като инженер химик и текстилен инженер. След Деветоюнския преврат в 1923 година емигрира в Цариград и работи като преводач в съветското посолство там. В Цариград заедно с Лазар Поповски издават вестник „Бъдеще“. Член е на ВМРО (обединена). Емигрира в СССР през 1929 година, или 1930 година, където работи в Радио Москва като преводач от арабски. В 1931 година влиза във Комунистическата партия. Работи като инженер-химик в Държавния тръст (Туркстрой)

Арестуван е на 8 януари 1936 година и осъден на 5 години в лагер. Умира на 11 февруари 1953 година в град Чусовой, Пермска област. Посмъртно е реабилитиран с постановление на Пленума на Върховния съд на СССР на 15 май 1963 година.

Вижте също 
 Иван Хаджиниколов

Бележки 

Дейци на ВМРО (обединена)
Български революционери от Македония
Българи в СССР
Родени в Кукуш
Личности (Пермски край)
Чусовой
Българи лагеристи в ГУЛАГ